Galera puede referirse a:

Arqueología 
 Dama de Galera, en la provincia de Granada, España.
 Hombre de Galera, momia de la cultura argárica.
 Loma de Galera, yacimiento arqueológico en Alhama de Almería, España.

Botánica y zoología 
 Las galeras (Stomatopoda), un orden de crustáceos.
 Galera (gusano), especie de gusano de seda.
 El nombre común de la planta Rumex obtusifolius.

Música 
 Galeras (música), palo flamenco.

Toponimia

En España 
 Galera (Granada), municipio de la provincia de Granada.
 Galera (Barcelona), localidad del municipio de Gayá, provincia de Barcelona.
 La Galera, municipio de la provincia de Tarragona.
 La Galera (Las Palmas), localidad del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, provincia de Las Palmas.
 La Galera y Los Jopos, localidad del municipio de Lorca, provincia de Murcia.
 Galeras Altas, localidad del municipio de Altea, provincia de Alicante.
 Galeras Bajas, localidad del municipio de Altea, provincia de Alicante.
 Castillo de Galeras, fortificación en el municipio de Cartagena, Región de Murcia.

En otros países 
 Volcán Galeras (Urcunina), departamento de Nariño (Colombia).
 Galeras (Sucre), municipio del departamento de Sucre (Colombia).
 Puerto Galera, municipio de la provincia de Mindoro Oriental (Filipinas).
 Galera (estación), estación ferroviaria en Ticlio, departamento de Lima (Perú).

Transporte 
 Galera, embarcación.
 Galera (carruaje).
 Galera (automóvil), modelo de automóvil de la marca Ford.

Además 
 Galeras (pena), en historia del Derecho.
 Galera (imprenta), utensilio tipográfico.
 Sombrero de copa alta, tipo de sombrero coloquialmente llamado galera en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay (o chistera en España).

Véanse

Enlaces externos